Live Oak, Kalifornien kan avse:

 Live Oak, Sacramento County, Kalifornien
 Live Oak, Santa Cruz County, Kalifornien – en ort (CDP) i Santa Cruz County, i delstaten Kalifornien, USA
 Live Oak, Sutter County, Kalifornien –  en stad (city) i Sutter County, i delstaten Kalifornien, USA